A Copa Davis de 1972 foi a 61ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Este ano marcaria a abolição do Desafio Final. O campeão do ano anterior iria agora jogar em todos os jogos de seu zonal, ao invés de avançar diretamente para o Desafio Final. O vencedor do Interzonal seria declarado campeão. Participaram da competição 56 equipes, sendo 34 na Zona Europeia, 11 na Zona Americana e 11 na Zona do Leste.

Os Estados Unidos venceram o Chile na final da Zona Americana, a Austrália derrotou a Índia na final da Zona Oriental e Romênia e Espanha venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, a Romênia e Estados Unidos venceram seus jogos e fizeram a final, com vitória dos Estados Unidos. A final foi disputada no Club Sportiv Progresul em Bucareste, Romênia, entre 13 e 15 de outubro.

Zona Americana

Região América do Norte/Central

Região América do Sul

Final

Zona do Leste (Oriental)

Chave A

Chave B

Final

Zona Europeia

Grupo Europeu A

Grupo Europeu B

Interzonal

Primeira Rodada

Final

Fonte
 

1972
1972 no tênis